

Населені пункти та їхні частини
 Влохи — село в гміні Домашовіце Намисловського повіту Опольського воєводства
 Влохи — село в гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Влохи — село в гміні Нова Слупія Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Влохи — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві

Примітки